Dillion ist der Künstlername von:
 Dillon (Sängerin) (* 1988), bürgerlich Dominique Dillon de Byington, brasilianische Sängerin und Pianistin

Dillion ist der Familienname von:
 James Dillion (1929–2010), US-amerikanischer Diskuswerfer